Цимакури́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Цимакуридзе, Александр Григорьевич (1882—1954) — живописец.
 Цимакуридзе, Георгий Еремиевич (род. 1983) — грузинский футболист.
 Цимакуридзе, Давид Михайлович (1925—2006) — советский борец вольного стиля.